Der Giro Donne 2008 fand vom 5. Juli bis 13. Juli 2008 statt. Das Rennen wurde über 9 Etappen und 809,6 km ausgetragen. Es siegte Fabiana Luperini vor Amber Neben und Claudia Häusler in der Gesamtwertung.

Teilnehmende Mannschaften

Etappenliste

Gesamtwertung

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2008
Radrennen 2008